A Jupiler League 1922–1923-as szezonja volt a bajnokság huszonharmadik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Royale Union Saint-Gilloise lett. Ez volt a klub nyolcadik bajnoki címe.

Végeredmény

Jupiler League
Belga 1
Belga 1